Кэтрин Моррис (; род. 28 января 1969, Цинциннати) — американская актриса, наиболее известная благодаря главной роли в сериале «Детектив Раш».

Ранние годы 
Кэтрин Моррис родилась в Цинциннати, Огайо. Первые уроки сценического мастерства маленькая Кэтрин получила, разъезжая вместе с родителями по штату с евангельскими песнопениями. Вскоре родители развелись, и Кэтрин осталась с отцом.

Окончив школу, Кэтрин поступила в университет Темпл в Филадельфии, выбрав предметами изучения режиссуру и журналистику. Тогда она впервые начала появляться в театральных постановках и фильмах.

Карьера 
Моррис дебютировала в кино, снявшись в музыкальной комедии Дэвида Келлогга «Холодный, как лёд». Также она снималась в эпизодах таких сериалов как «Шёлковые сети», «Война и страсть» и «Зена — королева воинов».

В 1997 голу Моррис сыграла роль пациентки психиатра в оскароносной мелодраме Джеймса Л. Брукса «Лучше не бывает», а главные роли в драме сыграли Джек Николсон и Хелен Хант. В 1998 актриса сыграла роль Райан Тиббет в телевизионном боевике «Пекло» режиссёра Иэна Берри, а в 1999 году сыграла роль Лиззи в триллере Рода Лури «Эксгумация». В 2001 году она снялась в научно-фантастической драме Стивена Спилберга «Искусственный разум», эта картина номинировалась на «Оскар», а также получила 5 премий «Сатурн». В 2002 году вышло два фильма с её участием: «Особое мнение» и «Заложник».

В 2003 году Кэтрин Моррис получила роль Лилли Раш из телесериала «Детектив Раш», которую она играла до 2010 года. В 2013 году актриса сыграла главную роль Дезире Харпер в фильме «Кекс в большом городе». В 2018 году Моррис исполнила одну из главных ролей в сериале «Грёзы».

Личная жизнь 
С 2010 по 2020 год Моррис состояла в отношениях с актёром Джонни Месснером, от которого у неё есть сыновья-близнецы — Джеймсон Уэст Месснер и Рокко МакКуинн Месснер (род. 21 августа 2013). Джеймсону и Рокко поставили диагноз «аутизм», когда им было три года.

В октябре 2021 года Моррис запустила сайт The Savants — инициативу, которая призвана «революционно изменить то, как мир живёт в спектре и за его пределами».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Темпл
Детектив Раш